Топоним

 Козенки — агрогородок Мозырского района Гомельской области
 Козенки — деревня в Истринском районе Московской области
 Козенки — железнодорожная станция на линии Калинковичи — Овруч, Белоруссия